Kábrt je příjmení těchto osobností:

 Jaroslav Kábrt (1903–2007) – český veterinární lékař a pedagog
 Jaroslav Kábrt (malíř) (1929–1991) – český malíř, keramik a umělecký sklář
 Jiří Kábrt (* 1952), pseudonym Jan Hnilica – český autor knih o léčitelství
 Josef Kábrt (1920–1989) – český malíř, režisér a scenárista animovaného filmu
 Pavel Kábrt (1978–2003) – český lední hokejista
 Pavel Kábrt (kreacionista) (* 1949) – český kreacionista a křesťanský aktivista
 Václav Kábrt (1930–2005) – český malíř, grafik, scénograf a loutkář

fiktivní postavy
 Adam Kábrt – postava učitele z českého seriálu Gympl s (r)učením omezeným